«Если верить Лопотухину…» — советский двухсерийный художественный телефильм Михаила Козакова, поставленный по пьесе Александра Хмелика «Гуманоид в небе мчится».

Сюжет 
Фильм рассказывает о весьма неординарных событиях, которые произошли в школе после того, как Вася Лопотухин опоздал на урок из-за встречи с инопланетянами.

В ролях 
 Гриша Евсеев — Вася Лопотухин
 Леонид Броневой — Юрий Леонидович, директор школы / гуманоид
 Светлана Крючкова — Алла Константиновна, учительница математики
 Борислав Брондуков — дядя Коля
 Виталий Леонов (Степан Иванович) и Иван Уфимцев (Иван Степанович) — приятели дяди Коли
 Вася Арканов — Шафиров
 Наташа Збруева — Малахова
 Антон Наркевич — Павлов
 Максим Кондратьев — Петров
 Максим Широков — Полуэктов

Съёмочная группа 
 Сценарий: Александр Хмелик
 Постановка: Михаил Козаков
 Оператор-постановщик: Александр Княжинский
 Художник-постановщик: Юрий Углов
 Композитор: Георгий Гаранян
 Инструментальный ансамбль «Мелодия»

Вася Лопотухин и Катя Малахова являются персонажами фильма «Новые приключения капитана Врунгеля» (1978), снятого также по сценарию А. Хмелика. В сцене самодеятельного спектакля звучит текст поэмы Давида Самойлова «Струфиан» («История похищения Александра I летающими тарелками»). На дискотеке звучат песни «Rock This Town» в исполнении группы «Stray Cats» и «Всё могут короли» в исполнении Аллы Пугачёвой (первая серия); «Песня о сентиментальном боксёре» в исполнении Владимира Высоцкого (вторая серия).

Примечания

Ссылки 
 «Если верить Лопотухину» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1983 года
Фильмы ТО «Экран»
Фантастические телефильмы СССР
Детские телефильмы СССР
Телекомедии СССР
Фантастические телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Александра Хмелика